Аббревиатура БТЗ может означать: 

 БТЗ — нижегородское предприятие по производству профильных труб.
 БТЗ-3 — бронированный топливозаправщик на шасси БМП-1.
 БТЗ — ООО «Брянский тракторный завод».
 БТЗ — уфимское предприятие по производству троллейбусной техники.
 БТЗ-52761
 БТЗ-5276-04
 БТЗ-52768
 БТЗ-52763 
 БТЗ-5276-01
 БТЗ-52764
 БТЗ-52767А
 БТЗ-52768А